dal (aardrijkskunde), een langgerekte laagte of verdieping in het landschap
dal (Arabische letter), een letter uit het Arabisch alfabet
decaliter, eenheid van tien liter
Dalmeer, een meer in India
Dal (Midden-aarde), een fictieve stadstaat aan de voet van de Eenzame Berg in het noorden van Wilderland in Midden-aarde
Dal (Nederland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Gulpen-Wittem
Dal (Noorwegen), een dorp in de Noorse provincie Viken
dal (gerecht), een gerecht uit de Indiase keuken - ook dahl genoemd
Vladimir Dal (of Dahl) (1801-1872), Russisch schrijver en lexicograaf

Zie ook
daltarief
dalgrond
:Categorie:Dal
Dall (doorverwijspagina)
Dahl (doorverwijspagina)